Kirche Mutter Gottes vom Berge Karmel steht für folgende Kirchen:

 Kirche Mutter Gottes vom Berge Karmel (Rositz), Landkreis Altenburger Land, Thüringen, Deutschland
 Mutter Gottes vom Berge Karmel (Świętajno), Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Maria-vom-Berg-Karmel-Kirche